Paul Day – pierwszy wokalista Iron Maiden
 Paul Day – trener lacroossa